Löwentor ist der Name folgender architektonischer Bauten

in Deutschland:
 Löwentor in Berlin, Eingang zum Zoologischen Garten, siehe Zoologischer Garten Berlin #Gebäude und Skulpturen
 Löwentor in Darmstadt, siehe Park Rosenhöhe #Löwentor
 Löwentor in Koblenz, siehe Feste Kaiser Alexander
 Löwentor in München, siehe Maxtor (München)
 Löwentor in Stuttgart, Portal zum Rosensteinpark

in weiteren Ländern:
 Löwentor in Florenz, Hauptportal des Palazzo Vecchio, Italien
 Löwentor in Arslantepe, Türkei
 Löwentor (Ḫattuša), Türkei
 Löwentor (Jerusalem), Israel
 Löwentor (Mykene), Griechenland

Siehe auch:
 Lions Gate